Шка́ната (, ) — хорватская и сербская фамилия. Известные носители:

 Шканата, Борис (1927—1962) — югославский пловец.
 Шканата, Крсто (1924—2017) — сербский кинорежиссёр-документалист и сценарист.